Back-End bzw. Back end bzw. Backend steht für:
 Back end (Filmrecht), Gewinnbeteiligung des Filmproduzenten an einem Filmprojekt
 Back-End-of-Line in der Halbleiterfertigung, siehe Integrierter Schaltkreis#Herstellung
 „hintere Schicht“ in der Informationstechnik, siehe Frontend und Backend